Kerekes Gábor (1925–) operaénekes, újságíró
Kerekes Gábor (1945–2014) fotográfus, Balázs Béla-díjas, érdemes művész
Kerekes Gábor, Kerekes Gábor '75 (1975–) kortárs képzőművész